Стублине могу бити:

 Стублине (Обреновац), насељено мјесто у граду Обреновцу, град Београд, Република Србија
 Стублине (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ